II чемпионат мира по художественной гимнастике проходил в Праге (ЧССР) с 3 по 4 декабря 1965 года. Принимали участие 32 спортсменки из 12 стран — СССР, ЧССР, Болгария, ГДР, ФРГ, Венгрия, Польша, Югославия, Финляндия, Куба, Бельгия, Австрия.

Программа выступления гимнасток состояла из двух видов — с предметом и без предмета. Выступления оценивались, исходя из максимальной оценки 20 баллов.

Таблица медалей

Упражнение без предмета

Упражнение с предметом

Многоборье

Примечания

Ссылки 
 FIG — Международная федерация гимнастики

Чемпионаты мира по художественной гимнастике
Чемпионаты мира в Чехословакии
Международные спортивные соревнования в Праге
Спорт в Чехословакии в 1965 году
Международные соревнования по гимнастике в Чехословакии